Caradoc – leggendario duca di Cornovaglia menzionato da Goffredo di Monmouth
Caradoc Freichfras – leggendario re del Gwent e cavaliere della Tavola Rotonda
Caradog ap Meirion – re del Gwynedd dal 754 al 798.
Caradog ap Bran – personaggio della mitologia gallese
Carataco – leader della resistenza anti romana in Britannia, vissuto nel I secolo